Odartschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Stepanowitsch Odartschenko (1926–2013), russischer Soldat
 Jurij Odartschenko (* 1960), ukrainischer Politiker, Gouverneur der Oblast Cherson